

Patronyme 
 Alice Nayo (née en 1993), joueuse de basket-ball française.
 Gaëlle Nayo-Ketchanke (née en 1988), haltérophile française.

Prénom 
 Nayo Raincock-Ekunwe, joueuse canadienne de basket-ball.
 Nayo Wallace (née en 1970), actrice américaine.

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom